Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 664 dans le monde.

 Interstate 664 aux États-Unis
 Route régionale 664 en Finlande
 Route nationale 664 en France